est une expression an anglais signifiant « photo de toi ». Elle peut faire référence à :

 , album de Ben Mills sorti le  ;

 , chanson de Boyzone présente sur l'album Where We Belong sorti le  ;

 , chanson de Joe Brown sortie le .

Voir aussi